Kut kao dio ravnine omeđen s dva pravca.
 Kut, istočni dio grada Visa
 Kuta ili Kut, grad u Drevnoj Mezopotamiji